The Little Samaritan – film del 1916 diretto da Harry Beaumont
 The Little Samaritan – film del 1917 diretto da Joseph Levering
 The Little Samaritan – film del 2009 diretto da Sheila Cavalette